

Presentación previa 
Íñigo Cervantes fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Constant Lestienne derrotó en la final a Zdeněk Kolář.

Cabezas de serie 

  Adam Pavlásek (Primera ronda)
  Blaž Rola (Primera ronda)
  Jürgen Zopp (Cuartos de final)
  Peđa Krstin (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Kimmer Coppejans ''(Segunda ronda)
  Hans Podlipnik ''(Primera ronda)
  Uladzimir Ignatik ''(Segunda ronda)
  David Guez ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Ostrava 2016